Carter kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry John Carter
 A. Carter
 David J. Carter
 Dilford C. Carter
 Elizabeth S. Carter
 Henry F. Carter
 Herbert James Carter
 Susan Carter Holmes
 T. Donald Carter
 Timothy F. Carter

Robotskapade auktorsförkortningar